Archer-klass kan avse:

Archer-klass (patrullbåt), en brittisk fartygsklass bestående av 16 patrullbåtar i Royal Navy.
Archer-klass (ubåt), en fartygsklass bestående av två ubåtar i Singapores flotta. Ursprungligen ubåtarna i Västergötland-klassen i svenska marinen.